Gustaf De Geer kan syfta på:

 Gustaf De Geer (1859–1945), militär och bokförläggare
 Gustaf de Geer (1920–2003), tävlingsryttare